Informàtica:
 Internet Explorer, navegador web desenvolupat per Microsoft.
 Internet Explorer 7, la versió anterior del navegador Internet Explorer de Microsoft.
 Astronàutica:
 Explorer 1, el primer satèl·lit artificial posat en òrbita terrestre pels EUA.
 Gravity Field and Steady-State Ocean Circulation Explorer, satèl·lit de l'Agència Espacial Europea (ESA).
 International Cometary Explorer, nau espacial llançada el 12 d'agost de 1978.
 Jupiter Icy Moon Explorer, proposta de nau espacial programada per l'Agència Espacial Europea (ESA).
 Extreme Ultraviolet Explorer, telescopi espacial per a l'astronomia ultraviolada llançat el 7 de juny de 1992.
 Wide-field Infrared Survey Explorer, telescopi espacial astronòmic de la NASA.
 Interstellar Boundary Explorer, observatori espacial de la NASA.
 Programa Explorer, programa d'exploració espacial dels EUA.
 Automoció:
Ford Explorer, automòbil fabricat per Ford.
 OSSA Explorer, motocicleta fabricada per OSSA durant els anys 70.
 Altres:
 Gibson Explorer, guitarra elèctrica fabricada per Gibson.
 Explorers, pel·lícula de ciència-ficció americà dirigida per Joe Dante, del 1985 doblada al català: Exploradors